Йибум (, также йиббум, ибум) — левиратный брак в иудаизме.

Цель йибума — продолжение рода умершего брата и сохранение его земельного надела в пределах племени, к которому он принадлежал. Позже талмудические законы заменили обязанность вступления в левиратный брак халицой.

Согласно Торе (), брат человека, умершего бездетным, обязан взять в жёны его вдову. Если одна из сторон отказывается, то оба обязаны пройти обряд «халица».

В Танахе исполнение обряда йибум упомянуто несколько раз, в частности в истории  и в книге Руфь.

Халица 
Обряд халицы (буквально «снимание, разувание») заключается в том, что в присутствии старейшин города бездетная вдова (йевама) покойного брата развязывает башмак на ноге своего деверя, плюёт перед ним на пол и произносит известную формулу.

См. также 
 Иевамот
 Посмертный брак
 Левиратный брак

Примечания

Ссылки 
 

Слова и фразы на иврите
Еврейская свадьба
Заповеди в иудаизме